Сове́тский переулок — название улиц в различных населённых пунктах Российской Федерации и Украины.

Россия 
 Советский переулок — улица в Астрахани.
 Советский переулок — улица в Луге.
 В Санкт-Петербурге:
 Советский переулок — улица в Адмиралтейском районе.
 Советский переулок — улица в Пушкине.
 Советский переулок — улица в Сестрорецке.
 Советский переулок — улица в Томске (пос. Тимирязевский).
 Советский переулок — улица в Ярославле.

Украина 
 Советский переулок — бывшее название Соборного переулка в Харькове (с 1973 по 2016 годы).

Казахстан 
 Советский переулок — прежнее название улицы Карасай батыра в Алма-Ате.

См. также 
 Советский проспект
 Советская улица
 Советская площадь